

Prénom
Christy est un prénom dérivé du latin christianus Signifie : "disciple du christ" Se fête le .

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 
 Dorothy Christy (1906-1977) est une actrice américaine ;
 Henry Christy, (1810-1865) est un ethnologue et préhistorien anglais ;
 Howard Chandler Christy, (1873—1952) est un artiste américain ;
 James W. Christy, (1938- ) est un astronome américain ;
 Jean-Anne Christy de la Pallière (1755-1829) est un officier de la Marine française ;
 June Christy (1925-1990) est une chanteuse américaine de jazz ;
 Richard Christy est un batteur américain ;
 Robert F. Christy (1916-2012) est un physicien et astrophysicien canadien ;
 Suzanne Christy (1904-1974) est une actrice belge.

Télévision
 Christy (série télévisée), série télévisée américaine de 1994

Voir aussi
 

Homonymie de patronyme